Набережная Корнилова — набережная в Ленинском районе города Севастополь между Дворцом детства и юности и улицей Маяковского.

История 
В 1779 году на набережной Севастополя была построена Николаевская батарея, которая протянулась от Севастопольского театра до места, где сейчас находится Памятник затопленным кораблям. В ходе Крымской войны в 1856 году французская эскадра полностью уничтожила эти сооружения при помощи серии взрывов.

В 1885 было принято решение разобрать руины и заняться созданием парка и обустройством Приморской набережной — в ходе реконструкции был создан Приморский бульвар где высадили деревья и кустарники, обустроили прогулочные площадки с видом на море, а также построена набережная, которой в 1886 году было присвоено имя выдающегося вице-адмирала В.А Корнилова.

История переименований: первоначально называлась Приморской набережной, с 1866 года Корниловская, с 1921 г. ул. Энгельса, с 20 июня 1946 г. снова стала набережной Корнилова.

Ссылки 

Улицы Севастополя
Набережные Севастополя